Outlander, filme de 2008.
 Outlander, primeiro livro de série do mesmo nome de Diana Gabaldon.
 Outlander, produção para TV baseada na série de livros.

Desambiguação